Pantoithrix chilensis är en ringmaskart som först beskrevs av Schmarda 1861.  Pantoithrix chilensis ingår i släktet Pantoithrix och familjen Flabelligeridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
chilensis